Voir aussi: QRpedia
Semapedia est un projet qui utilise les codes Datamatrix (une symbologie code-barres bidimensionnelle à haute densité) pour connecter les articles de Wikipédia en respectant la pertinence de leur place dans l'espace physique. Semapedia est un code DataMATRIX contenant une URL dont le chemin (la partie finale) est le titre d'un article de Wikipédia.

La mise en place de balises physiques semi-multimédia sur des objets du monde réel permet aux utilisateurs de téléphones portables d'utiliser leurs caméras intégrées pour décoder l'URL Wikipedia. Le téléphone peut alors utiliser son navigateur interne pour afficher l'article Wikipedia de l'objet physique à l'utilisateur.

Semapedia n'est aujourd'hui plus maintenu au profit de l'application plus récente (et plus connue) QRpedia qui remplit les mêmes fonctions. Semapedia reste cependant un précurseur fondamental l'analyse de code de téléphone pour les articles de wikipedia.

Voir aussi

Articles connexes 
 Code QR
 Web mobile
 objets connectés

Lien externe 
  QRpedia (générer des codes QR avec les URL QRpédia)

Notes et références 

Wikipédia
Code-barres